Натуральне число 412
 412 рік до нашої ери
 412 рік нашої ери